Michael Spencer (1955-) est un homme d'affaires britannique.
 Michael Spencer est un producteur canadien de cinéma.